Ліман — місто в Азербайджані.
 Ліман — муніципалітет у Франції.

Див. також 
 Лиман
 Лаймен (значення)